Юън Гордън Макгрегър, OBE () е шотландски театрален и филмов актьор, носител на награди „Златен глобус“, „Еми“ , „Сателит“, „Британска награда за независимо кино“, две награди „БАФТА“ и две „Европейски филмови награди“. Номиниран е за награда „Гоя“ и две награди „Сатурн“. Известни филми с негово участие са „Трейнспотинг“, I, II и III епизод от поредицата „Междузвездни войни“, „Мулен Руж“, „Блек Хоук“, „Голяма риба“, „Роботи“, „Остани“, „Островът“, „Ангели и демони“ и други. През 1997 г. списание „Empire“ го поставя на тридесет и шесто място в класацията „Топ 100 на филмовите звезди за всички времена“.

Юън Макгрегър е офицер на Британската империя от 2013 г. заради приноса му към драматургията и благотворителността.

Биография

Произход и семейство 
Юън Макгрегър е роден на 31 март 1971 г. в Пърт, но израства в Крийф, Шотландия, той е член на известния шотландски клан Макгрегър. Майка му Карол е учителка и училищен администратор, а баща му Джеймс „Джим“ Макгрегър е учител по физическо възпитание. Има по-възрастен брат на име Колин, който е военен пилот от Кралските военновъздушни сили. Юън Макгрегър е племенник на актьора Денис Лоусън и актрисата Шейла Гиш. Учи драматично изкуство в Школата за музика и драма Гилдхол в Лондон.

Личен живот 
Юън Макгрегър е женен за френската дизайнерка Ив Мавракис. Двамата имат четири дъщери – Клара Матилда (родена през февруари 1996 г.), Естер Роуз (родена през ноември 2001 г.), Джемиян (родена през юни 2001 г. в Монголия, осиновена) и Анук (родена през януари 2011 г., осиновена). Понастоящем семейството живее в Лос Анджелис, Калифорния.

Юън Макгрегър се занимава активно с благотворителност и работи с различни организации, включително с „GO Campaign“ и УНИЦЕФ. През 2004 г. по време на „Лонг Уей Раунд“, Макгрегър, Чарли Бурман и техните спътници участват в кампании на УНИЦЕФ в Украйна, Казахстан и Монголия, а през 2007 г. участват в кампания на УНИЦЕФ в Африка. През 2012 г. пътува с доктори от УНИЦЕФ извършващи ваксинация на хора в отдалечени части на Индия, Непал и Република Конго.

През 2007 г. в епизод от британското токшоу „Паркинсон“, Макгрегър заявява, че е отказал алкохола преди седем години, след като е осъзнал че е алкохолик. През 2008 г. по оперативен път е отстранено раково образувание под дясното му око.

От 2013 г. е офицер на Британската империя заради приноса му към драматургията и благотворителността.

Филмография

Източници

Външни препратки 

  

Шотландски актьори и актриси
Британски озвучаващи артисти
Театрални актьори и актриси
Шотландски певци
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Еми
Шотландци в САЩ